Dianesi – abitanti di Cefalà Diana
Dianesi – abitanti di Diano Marina
Dianesi – abitanti di Diano d'Alba